Sixpence kan have flere forskellige betydninger:

Sixpence er betegnelsen for en tidligere engelsk mønt svarende til 6 pence.
En sixpence kan være en blød kasket. (Denne betydning kendes ikke i engelsk sprog.)